Влади́мир Ковале́нко:
 Коваленко, Владимир Васильевич (1943—1998) — советский и российский кинематографист, разработчик киноаппаратуры, кинопродюсер.
 Коваленко, Владимир Иванович (1937—2011) — советский футболист, полузащитник.
 Коваленко, Владимир Леонтьевич (1938—2020) — советский и российский патологоанатом, член-корреспондент РАН.
 Коваленко, Владимир Николаевич (род. 1949) — советский и украинский кардиолог.
  (1954—2016) — советский и украинский археолог.
 Коваленко, Владимир Фёдорович (1938—2020) — советский и российский дирижёр, главный дирижёр Самарского театра оперы и балета (1987—2011), заслуженный деятель искусств России (1992).
 Коваленко, Владимир Эдуардович (род. 1975) — русский писатель-фантаст.